Krüsike ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Krüsike (1682–1745),  deutscher evangelischer Theologe und Dichter
 Paul Georg Krüsike (1641–1723),  deutscher Dichter